30 o treinta puede referirse a:

 Treinta, el número natural.
 El año 30 d. C.
 El año 30 a. C.
 El día 30 correspondiente en los meses.
 30 (2021), álbum de Adele.